Фазы́лов — фамилия.

Известные носители 
 Фазылов, Бахтиёр Шухратович (род. 1975)  — узбекский предприниматель и меценат.
 Фазылов, Гуламджон — председатель Ферганского облисполкома.
 Фазылов, Малик Сабирович (1927—1995) — советский и казахский партийный деятель, дипломат.
 Фазылов, Маркиэл Аронович (род. 1954) — советский и узбекский шашист, гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира (в классические русские шашки, дважды — в молниеносные игру по русским и бразильским шашкам).
 Фазылов, Хатип Сарварович (род. 1960) — заслуженный художник РБ (2001), председатель Союза художников Республики Башкортостан (2005).

 Фазылова, Туфа Фазыловна (1917—1985) — таджикская советская оперная певица (сопрано), актриса. Народная артистка СССР.